X-Man – personaggio dei fumetti Marvel Comics
X-Man – programma televisivo sudcoreano
X-Man – videogioco del 1983 per Atari 2600
X-Man – cantante e musicista reggae francese

Pagine correlate 
 X-Men (disambigua)